De 5 kilometer openwaterzwemmen voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2017 vond plaats op 19 juli 2017 in het Balatonmeer.

Uitslag 

 * OTL = Out of time limit

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 05